Het seizoen 1996/97 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 1996 en eindigde op 1 juni 1997 met de finale in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De beker ging naar Germinal Ekeren, dat RSC Anderlecht versloeg in de finale.

Laatste 16
Dit schema toont de 16 langst overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de 1/8ste finales. De 1/8ste finales worden net als de voorgaande rondes in één wedstrijd beslist. De kwartfinales en halve finales worden gespeeld met een heen- en terugmatch; de scores van beide wedstrijden worden telkens weergeven. De finale wordt gespeeld in één wedstrijd op neutraal terrein.

Finale 
In de bekerfinale van 1997 kon RSC Anderlecht ervoor zorgen dat het niet voor het tweede jaar op rij het seizoen moest afsluiten zonder prijs. Tegenstander Germinal Ekeren was echter een gevaarlijke klant. In de heenronde van de competitie verloor de Antwerpse club met 4-1 van paars-wit. In de terugronde zette het die blamage recht door met dezelfde score te winnen van Anderlecht.

De finale kon alle kanten uit en dat werd ook bevestigd door het wedstrijdverloop. Anderlecht greep Ekeren meteen bij de keel en dwong verschillende kansen af. Na een half uur bracht Oleg Iachtchouk zijn team verdiend op voorsprong. Na de rust diepte centrale verdediger Samuel Johnson de score uit. Hij werkte een vrije trap van Pär Zetterberg af.

Ekeren reageerde voorzichtig tegen en scoorde via een gelukje de aansluitingstreffer. Doelpuntenmaker Johnson ging van held naar schlemiel door Ekeren via een eigen doelpunt terug in de wedstrijd te brengen. Net voor affluiten kreeg Anderlecht nog een opdoffer te verwerken. Christophe Kinet nam een slecht weggewerkt schot in één tijd op de voet en scoorde de gelijkmaker. Voor het eerst sinds de finale van 1992 kwamen er verlengingen aan te pas.

In die verlengingen ging Ekeren verder op zijn enthousiasme. Anderlecht kreeg het moeilijk en stond al na enkele minuten op achterstand. Tomasz Radzinski knikte een voorzet van Gunther Hofmans van dichtbij binnen. Bij paars-wit gingen de kopjes naar beneden, voor Ekeren het signaal om door te drukken. De Antwerpenaren tikten zich door de defensie van Anderlecht heen. Hofmans werd door spelverdeler Cvijan Milošević voor doel gebracht. De nummer 10 van Ekeren aarzelde niet en trapte de bal beheerst voorbij doelman Geert De Vlieger. Germinal Ekeren had de 0-2-achterstand omgebogen in een klinkende zege en mocht zijn eerste beker in ontvangst nemen.

Topschutter
 Oleg Iachtchouk - RSC Anderlecht (5 doelpunten)

Beker van België naar seizoen
België